Angelo Longoni – calciatore italiano nato nel 1910
 Angelo Longoni – calciatore italiano nato nel 1933
 Angelo Longoni – regista italiano